Magergut ist der deutsche Name folgender Nachbarorte in Polen:
 Magergut, siehe Chudy Dwór in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Magergut, siehe Maronie in der Woiwodschaft Ermland-Masuren